Østerås (metrostation) - metrostation in Oslo, Noorwegen
 Österås - plaats in Zweden